NPHP3 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 3-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 330 амінокислот, а молекулярна маса — 150 864.

Задіяний у таких біологічних процесах як сигнальний шлях Wnt, альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у клітинних відростках, війках.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 3

Некатегоризовані білки